Ferid Rragami – ex calciatore albanese
 Ramazan Rragami – ex allenatore di calcio ed ex calciatore albanese